

Patronyme 

 Andy Bausch (* 1959, Dudelange), acteur et réalisateur luxembourgeois ;
 Dotsie Bausch, née Cowden (º  1973, Louisville), une coureuse cycliste américaine ;
 François Bausch (* 1956, Luxembourg), un homme politique luxembourgeois ;
 Gusty Bausch (* 1980), coureur cycliste luxembourgeois ;
 James (Aloysius Bernard) Bausch (1906, Garden Plain  1974), un athlète américain (décathlon) ;
 Johann Lorenz Bausch,  (1605, Schweinfurt1665, Schweinfurt), médecin allemand ;
 (Philippine) "Pina" Bausch (1940, Solingen  2009, Wuppertal), danseuse et chorégraphe allemande ;
 Les Rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch
 Richard Bausch (* 1945, Fort Benning), écrivain américain.

Économie 
 Bausch & Lomb, entreprise américaine, leader mondial en ophtalmologie médicale et optique.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme luxembourgeois